Руб аль-хизб ( ) — мусульманский символ, изображается в виде двух наложенных квадратов, образуя таким образом восьмиконечную звезду. Руб используются в Коране, их также можно встретить в ряду эмблем и флагов.

Символ используется как маркер конца главы в арабской каллиграфии. Он изображается в виде двух наложенных друг на друга квадратов и кружка в центре.

Коран 
На арабском, Рубʻ значит «одна четвёртая, четверть», а Хизб значит «группа» или «партия». Первоначально он использовался в Коране, который разделен на 60 хизбов (60 групп с примерно равными длинами); символ определяет каждую четверть хизба, тогда как хизб — половина джуза. Основной целью такого разделения служит облегчение рецитации Корана.

Туркменистан 
В Туркменистане  руб аль-хизб носит название «звезда Огузхана». Множество современных объектов в стране построены в форме руба аль-хизб. Руб также используется в искусстве и дизайне. Восьмиконечная звезда, обрамляющая телебашню в Ашхабаде, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире архитектурное изображение звезды.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 UN SIMBOLO ESENCIALMENTE ANDALUZ:LA ESTRELLA DE OCHO PUNTAS

Символы в виде звезды
Исламское искусство
Религиозные символы